Мария Питилло (, род. 8 января 1966) — американская актриса. Питилло наиболее известна благодаря своей главной женской роли в кинофильме 1998 года «Годзилла», за которую она получила антипремию «Золотая малина» за худшую женскую роль второго плана.

Биография 
Питилло родилась в Элмайре, штат Нью-Йорк, и начала выступать на театральной сцене когда училась в школе, прежде чем дебютировала на экране в фильме 1986 года «Толковые ребята». В 1987—1989 годах она снималась в дневной мыльной опере «Надежда Райан», а после появилась в фильмах «Дьяволица» и «Белый дворец». В 1992 году она сыграла роль Мэри Пикфорд в фильме «Чаплин», а после появилась в фильмах «Настоящая любовь», «Прирождённые убийцы» и «Дорогой Боженька». В девяностых она снялась в нескольких недолго просуществовавших ситкомах, а в 2001—2002 годах снималась в сериале «Провиденс».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Актрисы телевидения США
Актрисы XX века
Актрисы США XXI века
Лауреаты премии «Золотая малина»